Fastlane (2016) — второе по счёту шоу Fastlane, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Оно состоялось 21 февраля 2016 на «Квикен Лоэнс-арене» в Кливленде, Огайо, США.

Создание 
В матче по правилам королевской битвы Triple H вышел под номером 30 и одержал победу выбросив с ринга последним Дина Эмброуза, тем самым выиграв титул чемпиона мира WWE в тяжелом весе. Следующей ночью на Monday Night Raw, Стефани Макмэн объявила матч тройной угрозы с Дином Эмброузом, предыдущим чемпионом Романом Рейнсом и Броком Леснаром в мэин-ивенте данного PPV. По условиям контракта, ранее прописанного на RAW, победитель попадает в мэин-ивент Рестлмании где проведёт матч за титул чемпиона мира WWE в тяжелом весе против Triple H.

Матчи

Примечания

Ссылки 
 
 
 

PPV на WWE Network 2016 года
WWE Fastlane
Спортивные соревнования в Кливленде